La temporada 1990-1991 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar el FC Barcelona amb 57 punts. El màxim golejador en va ser Emilio Butragueño, del Reial Madrid, amb 19 gols.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Promoció de descens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Lliga de Campions: FC Barcelona
 Recopa d'Europa: Atlètic de Madrid
 Copa de la UEFA: Reial Madrid, Osasuna, Sporting de Gijón, Real Oviedo
 Descensos: Betis, CE Castelló
 Ascensos: Albacete Balompié, RC Deportivo

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Notes

Referències 

1990
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola